Gehen steht für:

 Gehen, Fortbewegungsart
 Gehen (Sport), Sportart
 Gehen (Erzählung), Erzählung von Thomas Bernhard (1971)

Siehe auch:
 Gehen, ging, gegangen, Roman von Jenny Erpenbeck (2015)